

Persone
Claudio Toscanini (1833-1906) – patriota italiano, padre del direttore Arturo
Arturo Toscanini (1867-1957) – direttore d'orchestra italiano
Yésica Toscanini (1986) – modella argentina

Altro
Casa Toscanini – edificio storico di Milano
Fondazione Arturo Toscanini – istituzione musicale con sede a Parma
Il giovane Toscanini – film del 1988 diretto da Franco Zeffirelli